Грезер — фамилия
носители:
 Фриц Хуберт Грезер (, 1888—1960) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал танковых войск, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами.
 Ференц Грезер (, 1892—1918) — австро-венгерский летчик-истребитель.
  (, 1879—1958) — немецкий поэт и натуралист.
  (, р. 1969) — немецкий актер.

См. также 
 Грейзер
 Гразер